Beffa, antica nobile famiglia del XIV secolo di Castel Goffredo (Mn)
Beffa, effetto umoristico o comico
Beffa di Buccari, azione militare della prima guerra mondiale
Beffa-Negrini, antica nobile famiglia di Asola (Mn)
Corte Beffa, edificio storico di Casaloldo (Mn)
Villa Beffa, edificio storico di Castel Goffredo (Mn)